

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Mechnice – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Dąbrowa 
 Mechnice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno

Zobacz też 
 Mechnica